Cabril pode referir-se a:

Geografia de Portugal
Cabril (Viseu) - freguesia de Povolide
Cabril (Castro Daire) — freguesia do concelho de Castro Daire
Cabril (Montalegre) — freguesia do concelho de Montalegre
Cabril (Pampilhosa da Serra) — freguesia do concelho de Pampilhosa da Serra
Barragem do Cabril — no rio Zêzere

Desambiguação